Курилово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Курилово — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия

Владимирская область 
 Курилово — деревня в Собинском районе.

Вологодская область 
 Курилово — деревня в Куриловском  сельсовете Кичменгско-Городецкого района.
 Курилово — деревня в Погосском сельсовете Кичменгско-Городецкого района.
 Курилово — деревня в Сокольском районе.
 Курилово — деревня в Коротовском сельском поселении Череповецкого района.
 Курилово — деревня в Малечкинском сельском поселении Череповецкого района.

Ивановская область 
 Курилово — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Курилово — деревня в Лухском районе.

Калужская область 
 Курилово — село в Жуковском районе.

Костромская область 
 Курилово — деревня в Антроповском районе.
 Курилово — деревня в Буйском районе.
 Курилово — деревня в Галичском районе.

Мордовия 
 Курилово — село в Ромодановском районе.

Москва 
 Курилово — посёлок в Троицком административном округе.

Московская область 
 Курилово — деревня в Солнечногорском районе.
 Курилово — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область 
 Курилово — деревня в Ветлужском районе.
 Курилово — село в Дальнеконстантиновском районе.

Новгородская область 
 Курилово — деревня в Мошенском районе.

Пермский край 
 Курилово — деревня в Ординском районе.

Псковская область 
 Курилово — деревня в Куньинском районе.
 Курилово — деревня в Себежском районе.

Тверская область 
 Курилово — деревня в Калязинском районе.

Ярославская область 
 Курилово — деревня в Ивняковском сельском поселении Ярославского района.
 Курилово — деревня в Курбском сельском поселении Ярославского района.